Jenišovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Jenišovice, comune del distretto di Jablonec nad Nisou, nella regione di Liberec
Jenišovice, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice